Miquel Mas i Bargalló (Reus, 1846 - Barcelona, 1923), guitarrista 
 Miquel Mas Ferrà (Palma, Mallorca, 1950), escriptor mallorquí
 Miquel Mas Gayà (Manacor 1943), ciclista manacorí
 Miquel Mas i Miró (Barcelona, 1931 - El Pont de Bar, 2008), hostaler i alcalde del Pont de Bar